Шебелинка — топоним на Украине:

 Шебелинка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Шебелинка — железнодорожная станция в Харьковской области.
 Шебелинка — река в Харьковской области, приток Северского Донца.